Aficionado est un mot emprunté de l'espagnol signifiant amateur de  qui désigne une personne passionnée d'une discipline.

Aficionado peut désigner :
 Aficionado, un amateur  de corrida ;
 Aficionado, un jeu de société ;
 Aficionado, une chanson d'Alain Bashung issue de l'album Pizza ;
 Aficionado, une chanson de BB Brunes issue de l'album Long courrier.

Voir aussi 
 L'Aficionado, une toile (cubiste) peinte en 1912 par Pablo Picasso
 , un magazine américain consacré au monde du cigare